Scardigli est un nom de famille d'origine italienne (toscane) notamment porté par :

ordre alphabétique
  (1959- ), écrivain italien ;
 Piergiuseppe Scardigli (1933-2008), historien et linguiste italien ;
 Victor Scardigli (19..- ), socio-anthropologue français.

Notes et références